Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1956.

Setzliste 
Bekannt ist, dass der Tschechoslowake Richard Schönborn als Nr. 8 gesetzt war. Der im selben Viertel ausgeloste Sieger, der Ungar András Ádám, wird vermutlich als Nr. 1 gesetzt worden sein.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Neues Deutschland, Ausgaben vom 24. Juni bis 3. Juli 1956
 Berliner Zeitung, Ausgaben vom 26. Juni bis 3. Juli 1956,
 Neue Zeit, Ausgaben vom 26. und 28. Juni 1956,
jeweils online verfügbar unter http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse/ bei der Staatsbibliothek Berlin.

Anmerkungen 

1956
Tennisturnier 1956